Legenda vagyok (1954), Richard Matheson regénye
 Legenda vagyok (2007), Francis Lawrence filmje